Edward Kerr (nascido em 14 de outubro de 1966) é um ator norte-americano.

Criado em Kansas City, no Missouri, ele estudou na Rockhurst High School e formou-se na Universidade Vanderbilt antes de decidir seguir a carreira de ator.

Mudou-se para Hollywood e conseguiu um contrato com a NBC, atuando nas séries de horário nobre da rede, The Secrets of Lake Success e seaQuest DSV. Em seguida, foi protagonista do filme Above Suspicion, onde atuou com os atores Joe Mantegna e Christopher Reeve.

Mais tarde, Kerr contracenou com a atriz Gina Gershon na série da ABC, Snoops, de David E. Kelley, e se juntou ao elenco de série de comédia, Three Sisters, da NBC.

Ele se casou com Michelle Stanford, em 24 de agosto de 2012, com quem teve um filho, Walker Travers Kerr, nascido no dia de St. Patrick, em 2013.

Filmografia parcial
 The Secrets of Lake Success (1993) (mini)  .... Tony Parrish
 SeaQuest DSV .... Lt. James Brody (27 Episódios, 1994–1996)
 Above Suspicion (1995) .... Nick Cain
 Magic Island (1995) (V) .... Prince Morgan
 Touched by an Angel .... Kevin Abernathy (1 Episódios, 1996)
 Legalese (1998) (TV) .... Roy Guyton
 Confessions of a Sexist Pig (1998) .... Jack
 Snoops (1999) TV Series .... Det. Greg McCormack (Episódios desconhecidos)
 The Astronaut's Wife (1999) .... Piloto
 Sex and the City .... Jason (1 Episódios, 2000)
 Three Sisters .... 'Jake' Jasper G. Riley (10 Episódios, 2001–2002)
 Dexter Prep (2002) (TV) .... Jim
 Monk .... Denny Graf (1 Episódio, 2004)
 What I Like About You .... Rick (15 Episódios, 2004–2005)
 CSI: Miami .... Tom Hanford (1 Episódio, 2005)
 Men in Trees .... Ian Slattery (2 Episódios, 2006)
 Close to Home .... Kyle Cantrell (1 Episódio, 2006)
 Heist .... Det. Roy Thomas (1 Episódio, 2006)
 You Did What? (2006) .... Charlie Porter
 Freddie .... James (1 Episódio, 2006)
 House MD .... Ted (1 Episódio, 2006)
 Girls on the Bus (1 Episódio, 2006)
 Ambition To Meaning (2008) Chad Moore
 Pretty Little Liars ..... Ted (5 Episódios, 2012)

Ligações Externas 

Edward Kerr fansite

Atores dos Estados Unidos